Vincent Dubois (1964-), acteur français ;
  (1965-), sculpteur suisse ;
 Vincent Dubois (1980-), organiste français ;
 Vincent Dubois (1981-), personnalité politique polynésienne.